Alžběta Šarlota Habsbursko-Lotrinská (Elizabeth Charlotte Alphonsa Christina Theresia Antonia Josepha Roberta Ottonia Franziska Isabelle Pia Markus d'Aviano; 31. května 1922, Madrid – 6. ledna 1993, Bavorsko) byla rakouská arcivévodkyně a členka habsbursko-lotrinské dynastie. Narodila se jako nejmladší dcera posledního rakouského císaře Karla I. a jeho manželky Zity Bourbonsko-Parmské.

Život 
Alžběta Šarlota se narodila 31. května 1922 jako pohrobek. Její otec, císař rakouský a král uherský a český Karel I., jenž byl sesazen v roce 1918, zemřel 1. dubna 1922 na zápal plic ještě před jejím narozením. Po jeho smrti těhotnou Zitu pozval král Alfons XIII. do Španělska k pobytu v královském paláci El Pardo v Madridu, kde Zita Alžbětu porodila. Jméno dostala po císařovně Alžbětě, manželce Františka Josefa I. Karel tušil, že dítě bude dívka, a proto jméno vybral už dávno předtím. Alžběta měla pět bratrů (Otto, Robert, Felix, Karel Ludvík a Rudolf) a dvě sestry (Adelheid a Šarlota).

Na Alfonsovo pozvání se rodina zabydlela v Palacio Uribarren v Lekeitio v Biskajském zálivu, kde se Zita dalších šest let věnovala péči o své děti. Jejich dny řídil přísný režim. Největší důraz byl kladen na nejstaršího Ottu. Důraz se s ubývajícím věkem snižoval, takže Alžběta měla úkolů a přísnosti nejméně. Jejich matka milovala fotografie, na kterých byly děti vedle sebe v řadě podle výšky, nejvyšším Ottou počínaje a nejmenší Alžbětou konče. Rodina žila z příjmů ze soukromých pozemků v Rakousku, vinice v Johannisbergu a dobrovolných sbírek.

V roce 1929 se přestěhovali do Steenokkerzeelu, malého města nedaleko Bruselu. V roce 1940 byli nuceni prchnout, když do Belgie vtrhli Němci. Odešli na francouzský zámek Besson Zitina bratra Xavera. S růstem moci kolaborantské vlády Philippa Pétaina museli Habsburkové opět prchnout. V Portugalsku jim americká vláda poskytla 9. července vízum a po nebezpečné cestě dorazili 27. července do New Yorku.

Rakouští císařští uprchlíci se nakonec usadili ve francouzsky mluvícím Québecu (mladší děti, včetně Alžběty nemluvily plynně anglicky).

Manželství a potomci 
12. září 1949 se Alžběta ve francouzském Lignières provdala za prince Jindřicha z Lichtenštejna, syna prince Alfreda Romana (syn Alfreda z Lichtenštejna) a princezny Terezie Marie z Oettingen-Oettingenu. Byl bratrancem lichtenštejnského knížete Františka Josefa II. Alžběta měla s Jindřichem pět dětíː

 Vincenz Liechtenstein (30. července 1950 – 14. ledna 2008)
 Michal Liechtenstein (* 10. října 1951)
 Šarlota Liechtenstein (* 3. července 1953)
 Kryštof Liechtenstein (* 11. dubna 1956)
 Karel Liechtenstein (* 31. srpna 1957)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Habsbursko-lotrinská dynastie
Lichtenštejnové
Arcivévodkyně
Lichtenštejnské princezny
Narození v roce 1922
Narození 31. května
Narození v Madridu
Úmrtí v roce 1993
Úmrtí 6. ledna
Úmrtí v Bavorsku
Ženy